Francesc Fàbregas puede referirse a:

Francesc Fàbregas Soler, más conocido como Cesc Fàbregas, futbolista español.
Francesc Fàbregas i Vehil, arquitecto español.

Véase también 
Francisco Fábregas